Слатвинский — фамилия; имеет женскую форму Слатвинская
 Слатвинский (в монашестве Митрофан; ум. 1752) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Слатвинский, Михаил Иванович (1784—1840) — генерал-майор.
 Слатвинский, Пётр Иванович (1783—1846) — генерал-лейтенант.
 Слатвинский, Яков Иванович (1783—1853) — генерал-майор.